Ёсио Кикугава (; ) — японский футболист и тренер. Выступал за сборную Японии.

Клубная карьера 
После окончания университета Мэйдзи в 1968 году Кикугава стал игроком «Мицубиси Моторс». В составе клуба он выиграл чемпионат Японии в 1969 и 1973. А в 1971 и 1973 годах стал обладателем Кубка Императора. В 1974 году завершил карьеру, сыграв 94 матча и забив 2 гола в чемпионате. В 1969 году был включен в символическую сборную лиги.

Карьера в сборной 
В октябре 1969 года Кикугава был вызван в сборную Японии на отборочные матчи к чемпионату мира 1970 года. В рамках этой квалификации, 12 октября провёл дебютный матч против Южной Кореи. В следующем году выступал на Азиатских играх. Также провёл ряд товарищеских матчей и турниров. В 1971 году завершил выступления за национальную команду, сыграв в её составе 16 игр.

Тренерская карьера 
После окончания игровой карьеры, в 1982 году, Кикугава подписал контракт с новым клубом «Чао Бохан» (позже — «Ависпа Фукуока»), базирующимся в его родном городе Фудзиэда. В 1991 году клуб под его руководством поднялся во второй дивизион Японской футбольной Лиги. Он ушёл в отставку в 1994 году. В 1999 году он вернулся в команду в качестве преемника Такадзи Мори и руководил ей на протяжении сезона.

Достижения

Командные 
 «Мицубиси Моторс»
 Чемпион JSL D1: 1969, 1973
 Обладатель Кубка Императора: 1971, 1973

Личные 
 Символическая сборная JSL D1: 1969

Статистика

В клубе

В сборной

Тренерская статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Japan National Football Team Database
 Профиль на сайте J.League Data Site 

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Урава Ред Даймондс»
Футбольные тренеры Японии
Тренеры ФК «Ависпа Фукуока»